Iso-Mykärä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso-Mykärä (ö, lat 61,62, long 26,53), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Iso-Mykärä (ö, lat 61,71, long 26,76), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar